Вутке:
 Карл Вутке (1849—1927) — немецкий художник.
 Олег Алексеевич Вутке (1891—1938) — советский архитектор, изобретатель.